Sainte-Cécile ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Cécile (Indre), Département Indre
 Sainte-Cécile (Manche), Département Manche
 Sainte-Cécile (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire
 Sainte-Cécile (Vendée), Département Vendée

mit Namenszusatz:
 Sainte-Cécile-d’Andorge, Département Gard
 Sainte-Cécile-du-Cayrou, Département Tarn
 Sainte-Cécile-les-Vignes, Département Vaucluse